Русла́н Касымха́нович Сахалба́ев (; ) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Кайсар».

Карьера 
Сахалбаев воспитанник «Кайрата». Именно в этом клубе он начал свою карьеру. Из-за малой игровой практики перешёл в клуб Первой лиге «Железнодорожник». В 2005 году перебрался в «Атырау». Выходил только на замены, на поле играл мало. Сахалбаев вернулся в Первую лигу, начал играть за «Жетысу». Вместе с клубом вышел в Премьер-лигу. В 2008 году подписал контракт с «Мегаспортом», который, как и «Жетысу», вышел в Премьер-лигу. После Сахалбаева подписал новый клуб чемпионата «Локомотив».

В 2010 году перешёл в «Атырау». По итогом сезона занял 13 место в «топ-50» лучших игроков чемпионата.

Достижения

Командные 
 «Кайрат»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2003
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2013
 «Жетысу»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2006
 «Локомотив» Астана
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2009
 «Актобе»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2011
 «Кайсар»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2016
 «Окжетпес»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2018

Личные 
 13-е место в списке 50 лучших игроков чемпионата Казахстана: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте worldfootball.net

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кайрат-М»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Мегаспорт»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Каспий» Актау